Byte, байт может означать:

 Byte (журнал) — журнал о компьютерных технологиях.
 Байт — единица информации.
 Байт (компьютер) — советский бытовой компьютер начала 1990-х годов, клон ZX Spectrum.